Gernsheim steht für:

 Gernsheim, eine Stadt im Kreis Groß-Gerau, Hessen

Gernsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Gernsheim (1911–1969), britische Fotografiehistorikerin 
 Elisabeth Beck-Gernsheim (* 1946), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Friedrich Gernsheim (1839–1916), deutscher Pianist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Helmut Gernsheim (1913–1995), deutscher Fotograf, Fotografiehistoriker und Sammler
 Walter Gernsheim (1909–2006), deutsch-britischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Geinsheim
 Gersheim